

Населені пункти та їхні частини

 Фаустинув — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Фаустинув — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Фаустинув — частина села Руда-Стравчинська в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фаустинув — частина села Понентув-Ґурни-Первши в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки